Die Toyota-Racing-Series-Saison 2013 war die neunte Saison der Toyota Racing Series. Sie begann am 12. Januar in Invercargill und endete am 10. Februar in Feilding. Insgesamt wurden 15 Rennen auf 5 Rennstrecken ausgetragen.

Teams und Fahrer 
Die Starterliste für die Saison 2013 wurde am 28. Dezember 2012 veröffentlicht.

Gefahren wurde mit einem Tatuus-Chassis mit Motoren von Toyota.

Rennkalender 
Es wurden fünf Rennwochenenden mit je drei Rennen ausgetragen. Ein Rennen fand am Samstag, zwei Rennen am Sonntag statt. Die Veranstaltungen fanden an fünf aufeinander folgenden Wochenenden statt.

Die Startaufstellung für das erste Rennen wurde durch die schnellste Zeit eines Fahrers im ersten Qualifying ermittelt. Für das zweite Rennen wurde nach der Zielreihenfolge des ersten Rennens gefahren, wobei entweder die ersten vier, sechs oder acht Piloten in umgekehrter Reihenfolge (reversed grid) starteten, je nachdem wie groß das Starterfeld war. Im dritten Rennen wurde die Startaufstellung für das Rennen durch die schnellste Zeit des zweiten Qualifyings ermittelt.

Wertungen

Punktesystem 
Die Punkte wurden nach folgendem Schema vergeben:

Fahrerwertung

Einzelnachweise

Weblinks 
 Offizielle Website der Toyota Racing Series (englisch)

Motorsportsaison 2013